Dauphin [dófén] (franc. delfín) může znamenat:

titul francouzského následníka trůnu
 Seznam francouzských dauphinů
 Velký dauphin, Ludvík Francouzský (1661–1711)
 Malý dauphin, Ludvík Francouzský (1682–1712)
 Ad usum Delphini

místní název
 Dauphin County, Pensylvánie, USA
 Dauphin (Manitoba), město v provincii Manitoba, Kanada
 Place Dauphine, náměstí v Paříži

jiný význam
 Eurocopter AS 365 Dauphin, helikoptéra
 Renault Dauphine, francouzský automobil
 The Dauphin, Vladařka, epizoda seriálu Star Trek
 Dauphin (nakladatelství), české nakladatelství

podobné slovo
 Dauphiné, historický regoion v jihovýchodní Francii